Арвьё () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон
 Арвьё () — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы
 Арвьё, Лоран (1635—1702) — французский путешественник и дипломат.